

Botanica 
 Jan – Abbreviazione standard di Georg (Giorgio) Jan, botanico italiano (1791-1866)

Codici 
 JAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Jackson International Airport - Allen C. Thompson Field, Jackson (Mississippi), Stati Uniti
 JAN – Japanese Article Number

Persone 
 Jan – pseudonimo del fumettista italiano Vincenzo Jannuzzi
 Jan (Juan López Fernández) – fumettista spagnolo

 Giorgio Jan (o Georg Jan) – entomologo, zoologo e botanico italiano di origine ungherese

Altro 
 Jan – nome proprio di persona catalano, ceco, olandese, polacco, slovacco e tedesco corrispondente al prenome italiano Giovanni

Altri progetti